Азан — заклик на молитву в ісламі
 Азан — персонаж давньогрецької міфології, син Аркаса й Ерато

Топонім 

 Азан — село в Афганістані, у провінції Гільменд
 Азан — село в Ірані, в остані Ісфаган
 Азан — село в Ірані, в остані Мазендеран

Див. також 
 Азани (azanes) — насичені ациклічні азотні гідриди загальної формули NnHn+2.